The Eagle (1925), produção conhecida em Portugal como A Águia Negra
Black Eagle (filme), produção conhecida em Portugal como Águia Negra
 La vendetta di Aquila Nera, produção conhecida em Portugal como A Vingança do Águia Negra
 Il figlio di Aquila Nera, produção conhecida em Portugal como Águia Negra, o Cossaco

 Sir Falcon, personagem dos quadrinhos australianos, conhecido no Brasil como Águia Negra
Esporte Clube Águia Negra, clube brasileiro com sede na cidade de Rio Brilhante
Ordem da Águia Negra, antiga ordem da cavalaria do Reino da Prússia